Rohrfeder steht für:
Schreibrohr, ein antikes Schreibgerät
Rohrfeder (Messtechnik), ein Metallrohr für die Druckmessung